Dame-Marie ist der Name mehrerer Gemeinden:

in Frankreich:
Dame-Marie (Eure), ehemalige Gemeinde im Département Eure
Dame-Marie (Orne) im Département Orne
mit Namenszusatz:
Dame-Marie-les-Bois im Département Indre-et-Loire

in Haiti:
 Dame-Marie (Haiti) im Département Grand’Anse

Siehe auch:
 Dammarie (Begriffsklärung)